Lac d’Aiguebelette
 Aiguebelette-le-Lac